Józef Wincenty Łańcucki
 Józef Łańcucki (nauczyciel)